Приписки — особый вид должностного подлога, заключающийся, согласно советскому уголовному праву, в умышленном искажении должностным лицом отчётных данных о выполнении государственного плана (например, в увеличении процента выполнения плана против фактических данных).

Ответственность за приписки была установлена 24 мая 1961 года Указом президиума Верховного Совета Союза ССР — в документе особо подчеркивалась опасность приписок, наносивших вред народному хозяйству Союза ССР. Подобные деяния наказывались лишением свободы на срок до трех лет.

Примечания

Литература 
 БСЭ
 Костров, Альберт Иванович. Расследование приписок / А. И. Костров. — Минск : Университетское, 1985. — 65 с.
 Shenfield S. Pripiski : false statistical reporting in Soviet-type economies // Corruption: causes, consequences and control/ M. Clarke, 1983, pp 239—258.
 Berliner, J. S. 1957. Factory and Manager in the USSR. Cambridge, MA: Harvard University Press
 Granick, D. 1960. The Red Executive: a Study of the Organization Man in Russian Industry. Garden City, NY: Doubleday
 Gregory, P. 1990. Restructuring the Soviet Economic Bureaucracy. Cambridge: Cambridge University Press
 Grossman, G. 1960. Soviet Statistics of Physical Output of Industrial Commodities: Their Compilation and Quality. Princeton: National Bureau of Economic Research and Princeton University Press
 Harrison, M. 2011. ‘Forging Success: Soviet Managers and Accounting Fraud, 1943 to 1962,’ Journal of Comparative Economics 39(1): 43-64
 Harrison, M., and Markevich, A. 2015. ‘Contracting for Quality under a Dictator: The Soviet Defense Market, 1930—1950,’ in M. Harrison, The Economics of Coercion and Conflict. London: World Scientific: 175—202
 Linz, S. 1988. ‘Managerial Autonomy in Soviet Firms.’ Soviet Studies 40(2): 175-95
 Nove, A. 1956. ‘The Pace of Soviet Economic Development,’ Lloyds Bank Review April: 1-23
 Nove, A. 1957. ‘The problem of success indicators in Soviet industry,’ Economica 25(97): 1-13
 Shenfield, S. and Hanson, P. 1986. ‘The Functioning of the Soviet System of State Statistics (Findings from Interviews with Former Soviet Statistical Personnel).’ University of Birmingham, Centre for Russian and East European Studies. Special Report SR-86-1.

Экономика СССР
Преступность
Обман
Фальсификации